Skylarking kan avse:

 Skylarking (Horace Andy) –  reggaeartisten Horace Andys första LP-album 1972
 Skylarking (XTC) – ett studioalbum av musikgruppen XTC från 1986